Schwing  ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Lena Schwing (* 1996), deutsche Schauspielerin
 Carl Georg Schwing (1778–1858), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Stralsund
 Erwin Schwing (* 1951), deutscher Bauingenieur
 Hans-Elmar Schwing (* 1972), deutscher Schachspieler
 Max Schwing (1857–1909), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Roland Schwing (1949–2017), deutscher Kommunalpolitiker, Landrat des Landkreises Miltenberg
 Siegfried Schwing (* 1962), deutscher Boxer

Schwing  steht für 

 Schwing (Unternehmen), deutscher Baumaschinenhersteller

Siehe auch:

 Schwinge